Stimula ist
 der Name einer italischen Göttin, siehe Stimula (Mythologie)
 der Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers De la Chapelle Frères et Compagnie